Het ATP-toernooi van Umag 2017 (met de officiële naam Plava Laguna Croatia Open Umag 2017) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juli 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Het toernooi van 2017 trok ongeveer 100.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag